Marina Eraković e Arantxa Parra Santonja erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

Asia Muhammad e Laura Siegemund hanno sconfitto Jelena Janković e Anastasija Pavljučenkova con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale, ritirate)
  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (semifinale)

  Jelena Janković /  Anastasija Pavljučenkova (finale) 
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2015
WTA Tour 2015